Schatzschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schatzschneider (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Schatzschneider, Jurist 
 Ulrich Schatzschneider
 Otto Schatzschneider, eine von Dieter Pfaff gespielte Figur aus der Krimiserie Der Fahnder

Siehe auch:
 Schattschneider